Nasu (district), een district van de prefectuur Tochigi in Japan
 Nasu (Tochigi), een gemeente binnen het Japanse district Nasu